Y, 25. slovo latinskog pisma.
 Y, Aljaska, grad u američkoj saveznoj državi Aljaska.
 itrij (kemijski simbol: Y), kemijski element .